Pöydänpää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöydänpää (udde), Norra Österbotten, Oulunkaari, 
 Pöydänpää (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Pöydänpää (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar